Дорохов Антон Миколайович — український діяч, інженер НПП «Еконіка», помічник-консультант народного депутата України. Народний депутат України 7-го скликання.
 Дорохов Борис Лазарович — радянський вчений в області фізіології рослин і біохімії.
 Дорохов Микола Якович — Герой Радянського Союзу.
 Дорохов Олександр Антонович — радянський футболіст, воротар, майстер спорту СРСР, більшу частину кар'єри провів у «Динамо» (Тбілісі).

Див. також 
 Дорохова